Об'єкти NGC
Кіль (сузір'я)
Галактики